Macaya kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Macaya, Sayula de Alemán, ort, 
 Macaya, Jesús Carranza, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar